Военный губернатор (Россия)
Военный губернатор (Иерусалим)